The Wedding Dress – cortometraggio del 1912 diretto da Allan Dwan
The Wedding Dress – film tv del 2001 diretto da Sam Pillsbury
The Wedding Dress – cortometraggio del 2004 diretto da Annie Bénichou Macdonald 
The Wedding Dress – cortometraggio del 2009 diretto da Joshua St Johnston (come Joshua St. Johnston)
The Wedding Dress – film del 2014 diretto da Paul Chitlik